.af, domini d'Internet
 Aliança Francesa, organització cultural i educativa francesa sense ànim de lucre que promou l'ensenyament del francès i la cultura francesa fora de les fronteres del país
 agrupament flexible, divisió d'alumnes temporal 
sigles del partit Alianza por el Futuro
 Action Française, moviment polític francès nacionalista i monàrquic, fundat el 1899 després de l'affaire Dreyfus per Henri Vaugeois i Maurice Pujo 
 AF, abreviatura d'autofocus